Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2021/2022 проводились с 24 марта по 9 апреля 2022 года. В финалы турнира вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного чемпионата. Полуфинальные и финальные матчи в сериях проводились до двух побед. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стал клуб «Мельбурн Бумерс», который со счётом 2:1 переиграл клуб «Перт Линкс». «Мельбурн» шесть раз выходил в большой финал ЖНБЛ, два из которых становился триумфатором турнира, «Перт» в свою очередь в пятый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе всего одну победу. Самым ценным игроком финала стала Линдсей Аллен, которая в первый раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка

Результаты

Полуфиналы

Мельбурн — Аделаида — 2-0

Перт — Канберра — 1-0

Большой финал

Составы участников финала

Мельбурн — Перт — 2-1

Комментарии 

  Второй полуфинал между клубами «Перт Линкс» и «Канберра Кэпиталз» не смог быть сыгран в серии до двух побед из-за вспышки COVID-19 в команде из Канберры. После того, как вторая игра серии в Канберре была отменена, она первоначально была перенесена в Перт на серию из двух встреч, в которой победитель определялся бы разницей очков. Но перенесённая игра в Перте также была отменена после того, как «Кэпиталз» не смогли выставить на матч команду из семи человек. «Перт Линкс» вышел в большой финал ЖНБЛ по результату одного матча.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2021/2022
Финалы ЖНБЛ